Macey peut désigner :
 Macey, commune française du département de l'Aube, en région Grand Est ;
 Macey, ancienne commune française du département de la Manche, en région Basse-Normandie, désormais intégrée dans Pontorson.